Szégyen, érzés
 Szégyen (1968), Ingmar Bergman filmje 
 Szégyen (1983), Salman Rushdie regénye
 Szégyen (1999), John Maxwell Coetzee regénye